Áнхель Луи́с Арамбилéт Áльварес (; род. 16 сентября 1957, Санто-Доминго, Доминиканская Республика) — , ,  и кинематографист из Доминиканской республики. Подписывается обычно одной фамилией Арамбилет.

Арамбилет был одним из 34 человек, опрошенных для проекта «История компьютерной графики и цифрового искусства». Вошёл в историю латиноамериканской литературы как первый автор, использовавший в своей прозе и поэзии приёмы ASCII art (произведения 1978 г., составившие сборник «Искусство и кибернетика» ()).

Дважды лауреат Национальной литературной премии Доминиканской республики: за сборник рассказов «Лепестки шиповника» (; 1994) и роман «Секрет Негури» (; 2006).

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080408010920/http://education.siggraph.org/resources/cgsource/instructional-materials/history/luis-arambilet
 http://www.imdb.com/name/nm2377216/ 
 http://www.imdb.com/title/tt0857262/ 
 https://web.archive.org/web/20130604020134/http://cinemabarlovento.wetpaint.com/
 https://web.archive.org/web/20090920221623/http://arambilet.wetpaint.com/
 
 
 http://www.saatchi-gallery.co.uk/yourgallery/artist_profile/Luis+Arambilet/110696.html

Писатели Доминиканской Республики
Литература на испанском языке